Froideville bezeichnet:

 Froideville VD, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Froideville, Ortschaft in der Gemeinde Ballens im Kanton Waadt, Schweiz
 Froideville (Jura), Gemeinde im Département Jura, Frankreich

Froideville ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Isaak von Froideville (1720–1794), preußischer Generalmajor, Inspekteur der Armee
 Gabriel Monod von Froideville (1711–1758), königlich preußischer Generalmajor